Příjmení Mansfeld nese:

 Mansfeldové, šlechtický rod
 Eva Mansfeldová (1950–2016) – česká malířka
 Hieronymus von Colloredo-Mansfeld (1775–1822) – rakouský polní zbrojmistr
 Jindřich František Mansfeld (1640/1641–1715) – rakouský diplomat, polní maršál a prezident dvorské válečné rady
 Kristina Colloredo-Mansfeldová (* 1940) – podnikatelka v oboru lesního hospodářství a malířka
 Miloslav Mansfeld (1912–1991) – československý pilot
 Petr Arnošt II. Mansfeld (1580–1626) – vojenský důstojník
 Péter Mansfeld (1941–1959) – maďarský učeň a přímý účastník protikomunistického povstání na podzim 1956

Externí odkazy